Financial Intelligence Unit - Nederland
 Florida International University